Thälmannstraße steht für:
 Thälmannstraße (Bad Schmiedeberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Schmiedeberg #Pretzsch (Elbe)
 Thälmannstraße (Bitterfeld-Wolfen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bitterfeld-Wolfen #Wolfen
 Thälmannstraße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Krämpfervorstadt
 Thälmannstraße (Hirschfeld, Sachsen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Hirschfeld (Sachsen) #Niedercrinitz
 Thälmannstraße (Huy), siehe Liste der Kulturdenkmale in Huy #Eilenstedt
 Thälmannstraße (Zeitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Zeitz #Luckenau

Siehe auch:
 Ernst-Thälmann-Platz